

Patronymes 
 Francis Charmes (1848-1916) : homme politique et journaliste, frère de Gabriel et de Xavier
 Gabriel Charmes (1850-1886) : journaliste français
 Xavier Charmes (1849-1919) : journaliste français

Toponymes 

 Charmes, commune française de l'Aisne
 Charmes, commune française de l'Allier
 Charmes, commune française de la Côte-d'Or
 Charmes, commune française de la Haute-Marne
 Charmes, commune française des Vosges
 Charmes-en-l'Angle, commune française de la Haute-Marne
 Charmes-la-Côte, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Charmes-la-Grande, commune française de la Haute-Marne
 Charmes-Saint-Valbert, commune française de la Haute-Saône
 Charmes-sur-l'Herbasse, commune française de la Drôme
 Charmes-sur-Rhône, commune française de l'Ardèche

Voir aussi 
Charmes est un recueil de poèmes de Paul Valéry publié en 1922.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France